Île Santa Barbara (Brésil)
 Île Santa Barbara (Californie)